Personatges:
 Laodàmia (filla de Bel·lerofont), filla de Bel·lerofont i de Filònoe, que s'uní a Zeus i fou mare de Sarpèdon, morta per Àrtemis, que volia castigar la seua supèrbia
 Laodamia (mitologia), filla d'Acast, rei de Iolcos 
 Miscel·lània:
 Laodamia (òpera), òpera del compositor polonès Henryk Melcer-Szczawiński
 Laodamia (Wordsworth), poema de William Wordsworth
 Laodamia (piràlid), gènere de piràlid
 1011 Laodamia, un dels asteroides que creuen l'òrbita de Mart